Reichardt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Gustav Reichardt
 Jasia Reichardt
 Johann  Friedrich Reichardt